Az Antigua és Barbuda-i labdarúgó-válogatott Antigua és Barbuda nemzeti csapata, amelyet az Antigua és Barbuda-i labdarúgó-szövetség () irányít. A CONCACAF-tag karib-térségbeli szigetország még egyetlen alkalommal sem volt résztvevője a labdarúgó-világbajnokság, illetve a CONCACAF-aranykupa mezőnyének. Legjobb eredményét az 1998-as karibi kupa negyedik helyével jegyzi.

Története

Korábbi mérkőzések 2022-ben

Következő mérkőzések

Világbajnoki szereplés

CONCACAF-aranykupa-szereplés

Karibi kupa-szereplés

További információk 
 Antigua és Barbuda a FIFA.com-on  
 Antigua és Barbuda a CONCACAF.com-on 
 Antigua és Barbuda mérkőzéseinek eredményei az rssf.com-on 
 Antigua és Barbuda mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Antigua és Barbuda a national-football-teams.com-on 
 Antigua és Barbuda mérkőzéseinek eredményei a Roon BA-n 
 Antigua és Barbuda a transfermarkt.de-n 
 Antigua és Barbuda a weltussball.de-n 
 Antigua és Barbuda a fedefutbol.net-en 

Észak-amerikai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott